Dopo quella notte (After Tonight) – film del 1933 diretto da George Archainbaud
Dopo quella notte – film del 2010 diretto da Giovanni Galletta